Jakob Zupančič je osebno ime več znanih Slovencev.

 Jakob Zupančič (1871 - 1939), matematik, fizik, letalski publicist, botanik, gimn. prof.
 Jakob Zupančič (1895 - 1980), pisatelj